Aguasay, une des 13 municipalités de l'État de Monagas ;
 Aguasay, le chef-lieu de la municipalité d'Aguasay dans l'État de Monagas.